Статковский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Статковский, Александр Осипович (1795—1837) — русский военный деятель, генерал-майор, начальник Первого московского императрицы Екатерины II кадетского корпуса.
 Статковский, Болеслав Игнатьевич (1825—1898) — русский инженер и писатель, начальник Кавказского округа путей сообщения (1889—1898)
 Статковский, Роман Адамович (1859—1925) — польский композитор

 Косцеша-Статковский, Семён Адамович (1854—после 1916) — русский военный деятель, генерал-майор (1912)